Brachypeza kan syfta på:

 Brachypeza (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Brachypeza (växter) – ett släkte av växter